Harrell ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Harrell-Bond (1932–2018), britische Anthropologin und Hochschullehrerin
 Ben Harrell (1911–1981), US-amerikanischer Vier-Sterne-General
 Kelly Harrell (1889–1942), US-amerikanischer Old-Time-Musiker
 Lynn Harrell (1944–2020), US-amerikanischer Violoncellist und Dirigent
 Maestro Harrell (* 1991), US-amerikanischer Schauspieler, Musiker und Tänzer
 Montrezl Harrell (* 1994), US-amerikanischer Basketballspieler
 Sarah Carmichael Harrell (1844–1929), US-amerikanische Pädagogin und Reformerin
 Tom Harrell (* 1946), US-amerikanischer Jazztrompeter und Komponist
 William Harrell Felton (1823–1909), US-amerikanischer Politiker
 William Harrell Nellis (1916–1944), Oberleutnant der United States Army Air Forces
 William Nathan Harrell Smith (1812–1889), US-amerikanischer Jurist und Politiker

Harrell ist der Name von Orten in den Vereinigten Staaten:

 Harrell (Alabama)
 Harrell (Arkansas)

Siehe auch:

 Harel